«Компаньоны» (, ) — американский трагикомический музыкальный фильм режиссёра Роберта Олтмена. Мировая премьера состоялась 12 февраля 2006 года.

Сюжет 

Небольшая провинциальная радиостанция в городе Сент-Пол (Миннесота) закрывается. На запись последнего эфира радиошоу «Спутник прерий» собираются различные люди, которые вспоминают разные истории из прошлого.

Сценарий фильма основан на реальном радиошоу A Prairie Home Companion, выходящем в эфир со сцены Фитцжеральд-театра. Один из соавторов сценария Гаррисон Кейлор — ведущий этого шоу, играющий в фильме самого себя.

В ролях 
 Гаррисон Кейлор (Garrison Keillor) — Джи Кей (в роли самого себя), ведущий шоу
 Мерил Стрип и Лили Томлин — Иоланда и Ронда Джонсон, дуэт сестёр, исполняющих кантри музыку
 Линдси Лохан — Лола Джонсон, дочь Иоланды, пишущая стихи о самоубийствах
 Вуди Харрельсон и Джон К. Рейли (John C. Reilly) — Дасти и Лефти (Чумазый и Левша), поющие ковбои
 Томми Ли Джонс — Лесоруб, предприниматель из Техаса, приехавший закрыть шоу (Ликвидатор)
 Кевин Клайн — «Чёрный парень», охранник шоу
 Вирджиния Мэдсен — Опасная женщина, Асфодель, которая может оказаться (а может и нет) Ангелом смерти
 Тим Рассел (Tim Russell) — Эл, помощник режиссёра
 Майя Рудольф (Maya Rudolph) — Молли, помощница Эла
 Робин и Линда Уильямс (Robin and Linda Williams) — Робин и Линда Уильямс (в качестве самих себя), дуэт из Виргинии, поющий фолк-музыку
 Том Кит (Tom Keith) — Том Кит (в роли самого себя), шумовик
 Сью Скотт (Sue Scott) — Донна, гримёр
 Мэрилуиз Берк (Marylouise Burke) — официантка
 Л. К. Джонс (L.Q. Jones) — Чак Экерс

А также в фильме играют многие сотрудники оригинального шоу «Спутник прерий» (в качестве самих себя).

Награды и номинации 
 2006 — премия читательского жюри Berliner Morgenpost на Берлинском кинофестивале (Роберт Олтмен).
 2006 — две номинации на премию «Спутник»: лучший адаптированный сценарий (Гаррисон Кейлор), лучшая актриса второго плана (Лили Томлин).
 2007 — номинация на премию «Независимый дух» за лучшую режиссуру (Роберт Олтмен).
 2007 — номинация на премию «Бодил» за лучший американский фильм.
 2007 — премия Национального общества кинокритиков США за лучшую женскую роль второго плана (Мерил Стрип).

Примечания

Ссылки 
 Безенкова М. Лёгкое дыхание // Weekend. 23 августа 2006 г. — 20.06.2009.
 Зельвенский С. Рецензия // Афиша. 23 августа 2006 г. — 20.06.2009.
 Экслер А. Трагикомедия «Компаньоны» (A Prairie Home Companion) // Авторский проект Алекса Экслера. 09.11.2006. — 20.06.2009.

Кинокомедии США
Музыкальные фильмы США
Фильмы-драмы США
Кинокомедии 2006 года
Фильмы США 2006 года